Als Weltmeisterschaft 1895 oder WM 1895 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1895 stattgefunden haben:

 Bahn-Radweltmeisterschaften 1895

Sportveranstaltung 1895
Weltmeisterschaften nach Jahr